Mužská dvouhra Rogers Cupu 2018 probíhala v první polovině srpna 2018. Do singlové soutěže torontského tenisového mastersu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace se probojovalo deset tenistů, z toho sedm řádně a Mackenzie McDonald, Mirza Bašić s Michailem Južným jako šťastní poražení. Obhájcem titulu byl německý třetí hráč klasifikace Alexander Zverev, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Řek Stefanos Tsitsipas.

Vítězem se stal první hráč žebříčku a nejvýše nasazený Španěl Rafael Nadal, jenž ve finále zdolal řeckého tenistu Stefanose Tsitsipase po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–6. V probíhající sezóně si připsal páté turnajové vítězství, které představovalo jubilejní osmdesátý singlový titul na okruhu ATP Tour ve sto šestnáctém kariérním finále. Celkově také získal třicátý třetí vavřín v sérii Masters, kde figuroval na prvním místě. Canada Masters se stal jeho první událostí mistrovské série s tvrdým povrchem, z níž si 32letý Nadal odvezl čtvrtý titul. Bodovým ziskem si jako první zajistil účast na Turnaji mistrů, a to čtrnáctou sezónu v řadě.

Tsitsipas odehrál finále v den 20. narozenin a stal se nejmladším hráčem historie, který na jediném turnaji ATP vyřadil čtyři tenisty elitní světové desítky. Bodový zisk jej katapultoval na 15. místo žebříčku. Přitom ve čtvrtfinále odvrátil dva mečboly světové trojce Alexandru Zverevovi a v semifinále jednu mečbolovou příležitost šestého v pořadí Kevina Andersona. Po turnaji se také poprvé v kariéře stal světovou trojkou Argentinec Juan Martín del Potro, jenž odstoupil pro obnovené potíže s levým zápěstím.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení 
  Mackenzie McDonald
  Mirza Bašić
  Michail Južnyj

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rogers Cup 2018